Giampilieri è il toponimo di due frazioni di Messina:
Giampilieri Marina – frazione sul mare
Giampilieri Superiore – frazione sul monte